John Crook ist der Name folgender Personen:

* John Crook (Zoologe) (1930–2011), britischer Verhaltensforscher
 John Anthony Crook (1921–2007), britischer Althistoriker